Ви́ктор Тихоми́ров:
 Тихомиров, Виктор Александрович (1889—1919) — участник революционного движения.
 Тихомиров, Виктор Васильевич (1912—1985) — советский учёный (радиоэлектроника и автоматика).
 Тихомиров, Виктор Васильевич (род. 1958) — советский и белорусский физик-теоретик.
 Тихомиров, Виктор Иванович (род. 1951) — кинорежиссёр, художник, сценарист. Примечания